King of Scandinavia beschreibt drei Fähren von DFDS Seaways:

 Wind Ambition
 Jupiter (Schiff, 1975)
 King Seaways